Кныр — фамилия. Известные носители:

 Кныр, Андрей Иванович (род. 1968) — заслуженный тренер России (санный спорт, натурбан). 
 Кныр, Виктор Андреевич (1948—2010) — российский учёный, физик-ядерщик.

Другое 
 (11269) Кныр — астероид.